Паљевине могу бити:

 Паљевине (Иванска), насељено мјесто у општини Иванска, Република Хрватска
 Паљевине (Пљевља), насељено мјесто у општини Пљевља, Црна Гора